Andrzej Boreyko
 Boreyko – herb szlachecki